Carlos Valderrama se puede referir a:

Personas
Carlos Valderrama (1961- ), un ex-futbolista colombiano;
Carlos Valderrama (beisbolista) (1977- ), un ex-beisbolista venezolano;
Carlos Valderrama Herrera (1887 - 1950), un músico peruano;

Instituciones
Conservatorio Carlos Valderrama, un instituto de educación musical de Trujillo, Perú.